Wilfried Eberharter (ur. 3 czerwca 1980) – austriacki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1998/1999, kiedy zajął 60. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1998  Sankt Moritz – 19. miejsce
 Drużynowo
 1998  Sankt Moritz – 6. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów PK 
  Reit im Winkl – 29 stycznia 1999 (3. miejsce)
  Planica – 20 lutego 1999 (3. miejsce)

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1980